Samaris är ett släkte av fiskar. Samaris ingår i familjen Samaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattfiskar
Samaris